Andalusia (Andalucía) – una delle Comunità autonome della Spagna
 Andalucía – comune della Colombia nel Dipartimento di Valle del Cauca
 Andalucia – album di Tito & Tarantula del 2002
 Andalucia – film del 2006 diretto da Alain Gomis
 Andalucía – squadra ciclistica attiva dal 2005 al 2012
 Andalucía – brano musicale di Ernesto Lecuona

Pagine correlate 
 Andalusia (disambigua)